Ebner je priimek več znanih oseb:
 Ferdinand Ebner, avstrijski filozof  
 Klaus Ebner, avstrijski pisatelj in prevajalec
 Leopold Ignacije Ebner, hrvaški orglar   
 Marie von Ebner-Eschenbach, avstrijska pisateljica 

Bavarski priimki